Chicago Southland, de voorsteden ten zuiden en zuidwesten van de Amerikaanse stad Chicago
 Southland (Texas), een plaatsje in de Amerikaanse staat Texas
 Southland District, een territoriale autoriteit in Nieuw-Zeeland die het merendeel vormt van de gelijknamige regio
 Southland Region, de meest zuidelijke regio van Nieuw-Zeeland
 Southland Plains, een gebied in het zuiden van Nieuw-Zeeland
 Zuid-Californië of de Greater Los Angeles Area, bijgenaamd "Southland", regio's in de Amerikaanse staat Californië
 Southland (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie (2009-heden) die zich hier afspeelt
 Southland Tales, een Amerikaanse film (2006) die zich hier afspeelt
 Southlander, een Amerikaanse film (2001) die zich hier afspeelt
 Zuidelijke Verenigde Staten, ook weleens "Southland" genoemd
 Southland Conference, een regionale afdeling van de NCAA